Hierba cabruna puede referirse a:
 El nombre común de la planta Bituminaria bituminosa.
 El nombre común de la planta Galega officinalis.